Сингра — многозначный термин.

 Сингра — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сингра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Сингра — подокруг на северо-западе Бангладеш.